Джефферсон Фарфан (* 1984) — перуанський футболіст, нападник збірної Перу та «Локомотива» (Москва).
 Майкл Фарфан (* 1988) — американський футболіст, півзахисник.
 Марко Фарфан (* 1998) — американський футболіст, лівий захисник клубу «Лос-Анджелес» і збірної США.
 Сальвадор Фарфан (1932 — ?) — мексиканський футболіст, який грав на позиції півзахисника.